Xариса () — армянское национальное мясное блюдо, по своему виду напоминающее суп-пюре из разваренной пшеницы и мяса птицы. Хариса готовится, как правило, из курицы, но иногда из индейки или даже баранины.

История 
В XVI веке армянский поэт Минас Тохатци считал, что хариса являлась любимой едой Давида Сасунского и что его оригинальный рецепт был создан Григорием Просветителем.

Хариса ассоциируется с событиями, связанными с обороной жителями армянских сел у горы Муса-даг во время геноцида армян в Турции в 1915 году. Приготовление харисы во время осады, кроме практического смысла, ободряло защитников:  Как и все древнее, ушедшее из памяти поколений, так и это кушанье и его приготовление овеяны духом торжественным и религиозным. Одно упоминание праздника харисы заставило помрачневший народ воспрянуть духом
В 1970-х годах недалеко от Эчмиадзина построен мемориал Муса-дага, где каждый год в третье воскресенье сентября варят и угощают присутствующих харисой.

См. также 
 Кешкек

Примечания

Литература 
 Хатранова Т. А. Армянская кухня. — Ростов-на-Дону, 2001.
  Haleem и Harissa // Alan Davidson. The Oxford Companion to Food. — : OUP, 2014. — ISBN 019104072X, 9780191040726

Ссылки 
 Рецепт арисы

Восточная кухня
Арабская кухня
Армянская кухня
Пакистанская кухня
Узбекская кухня